El término Auishiri se aplica a dos grupos indígenas sudamericanos no relacionados:
Auishiri de Ecuador también llamados huaorani.
Auishiri de Perú también llamados tekiraka o aushiri.